Konstancja Sabaudzka (? – ?)  była hrabianką Sabaudii i przez małżeństwo markizą Monferrato.

Życiorys 
Była córką hrabiego Amadeusza II Sabaudzkiego i Joanny Genewskiej.

Zachowało się o niej bardzo mało źródeł.

Wiemy, że została wydana za mąż za markiza Ottona II Monferrato. Dwie rodziny w sąsiednich dominiach często walczyły ze sobą, małżeństwo wprowadziło okres rozejmu.

Konstancja urodziła dwóch synów:
 Wilhelm IV  (1040-1100), następcę swego ojca;
 Henryk  (?-1126), od którego pochodzą markizi Occimiano.

Rodowód

Przypisy

Artykuły związane 
 Hrabia Sabaudii
 Księstwo Sabaudii
 Markiz Monferrato

Dynastia sabaudzka